Runnel ist der Familienname von: 
 Hando Runnel (* 1938), estnischer Lyriker und Verleger
 Katre Runnel, bürgerlicher Name von Katre Ligi (* 1953), estnische Lyrikerin